Evil Angel — студія порнографічних фільмів та порнографічних журналів, заснована та очолювана Джоном Стальяно.

Стальяно і Evil Angel стали піонерами жанру гонзо наприкінці 1980-х .

Деякі з відомих порнографічних режисерів працювали в Evil Angel, їхні фільми отримали безліч нагород .

Студія є однією з найприбутковіших у своєму жанрі .

Нагороди 
Нижче наведено список найвизначніших перемог фільмів студії:

 1992 AVN Award — 'Best Film' за фільм Wild Goose Chase 
 1993 AVN Award — 'Best Film' за фільм Face Dance, Parts I & II 
 1997 AVN Award — 'Best Gonzo Series' за фільм Butt Row 
 1997 AVN Award — 'Best Continuing Video Series' за фільм The Voyeur 
 1998 AVN Award — 'Best Video Feature' за фільм Buda 
 1998 AVN Award — 'Best Continuing Video Series' за фільм Fresh Meat 
 1999 AVN Award — 'Best Transsexual Release' за фільм The Big-Ass She-Male Adventure 
 2000 AVN Award — 'Best Continuing Video Series' за фільм The Voyeur 
 2000 AVN Award — 'Best Anal-Themed Series' за фільм Rocco's True Anal Stories 
 2000 AVN Award — 'Best Transsexual Release' за фільм Rogue Adventures 3: Big-Ass She-Male Adventure 
 2001 AVN Award — 'Best Gonzo Series' за фільм Please! 
 2001 AVN Award — 'Best Anal-Themed Series' за фільм Rocco's True Anal Stories 
 2001 AVN Award — 'Best Transsexual Release' за фільм Rogue Adventures 3: Big-Ass She-Male Adventure 7 
 2002 AVN Award — 'Best Anal-Themed Series' за фільм Rocco's True Anal Stories 
 2002 AVN Award — 'Best Transsexual Release' за фільм Rogue Adventures 13 
 2002 AVN Award — 'Best Gonzo Series' за фільм Buttman 
 2002 AVN Award — 'Best Continuing Video Series' за фільм Animal Trainer 
 2003 AVN Award — 'Best Anal-Themed Series' за фільм Ass Worship 
 2003 AVN Award — 'Best Video Feature' за фільм The Ass Collector 
 2003 AVN Award — 'Best Film' за фільм The Fashionistas 
 2004 AVN Award — 'Best DVD' за фільм The Fashionistas 
 2003 AVN Award — 'Best Gonzo Series' за фільм The Voyeur 
 2003 AVN Award — 'Best Transsexual Release' за фільм Rogue Adventures 15 
 2004 AVN Award — 'Best Oral-Themed Feature' за фільм Feeding Frenzy 2 
 2004 AVN Award — 'Best Anal-Themed Series' за фільм Ass Worship 
 2004 AVN Award — 'Best Gonzo Series' за фільм Service Animals 
 2004 AVN Award — 'Top Renting Release of the Year' за фільм The Fashionistas 
 2004 AVN Award — 'Best Transsexual Release' за фільм She-Male Domination Nation 
 2005 AVN Award — 'Best Vignette Release' за фільм Tales From the Crack 
 2005 AVN Award — 'Best Anal-Themed Series' за фільм Ass Worship 
 2006 AVN Award — 'Best Pro-Am Release' за фільм Rocco's Initiations 9 
 2006 AVN Award — 'Best Vignette Release' за фільм Vault of Whores 
 2006 AVN Award — 'Best Gonzo Series' за фільм Service Animals 
 2006 AVN Award — 'Best Transsexual Release' за фільм Rogue Adventures 24 
 2007 AVN Award — 'Best Transsexual Release' за фільм Rogue Adventures 27 
 2007 AVN Award — 'Best Specialty Release — Fem-Dom Strap-On' за фільм Strap Attack 4 
 2007 AVN Award — 'Best Specialty Series — Big Bust' за фільм Boob Bangers 
 2008 XBIZ Award — 'Best Studio' 
 2008 AVN Award — 'Best Continuing Video Series' за фільм Belladonna: Manhandled 
 2008 AVN Award — 'Best POV Release' за фільм Fucked on Sight 2 
 2008 AVN Award — 'Best POV Series' за фільм Fucked on Sight 
 2008 F.A.M.E. Awards — 'Favorite Studio'
 2009 AVN Award — 'Best Anal-Themed Series' — tie between Evil Anal and Butthole Whores 
 2009 AVN Award — 'Best Foot Fetish Release' за фільм Belladonna's Foot Soldiers 
 2009 AVN Award — 'Best Gonzo Series' за фільм Slutty and Sluttier 
 2009 AVN Award — 'Best Oral-Themed Release' за фільм Blow Job Perversion 
 2009 AVN Award — 'Best Oral-Themed Series' за фільм Face Fucking, Inc. 
 2009 AVN Award — 'Best Specialty Release — Other Genre' за фільм Milk Nymphos 2 
 2011 XBIZ Award — 'Gonzo Release of the Year — Non-Feature' за фільм Tori, Tarra and Bobbi Love Rocco

Примітки

Посилання 
 www.evilangel.com Офіційний сайт  
 www.evilangel.mobi Мобільна версія сайту 

Порнографічні студії
Підприємства, засновані 1989
Підприємства Лос-Анджелеса